

Sanyo może dotyczyć

Przedsiębiorstwa 
 Sanyo Electric – japońskie przedsiębiorstwo
 Sanyo Broadcasting – japoński nadawca telewizyjny i radiowy
 Koleje Sanyo – prywatne koleje w Japonii
 Gazeta San'yō – japońska gazeta

Miejscowości 
 San'yō-Onoda – miasto w Japonii w Prefekturze Yamaguchi
 San'yō – byłe miasteczko w Prefekturze Okayama, włączone do miasta Akaiwa
 San'yō – miasteczko w Prefekturze Yamaguchi, które po połączeniu utworzyło San'yō-Onoda

Inne 
 Region San'yō – region w Japonii
 Magistrala Sanyō – magistrala kolejowa w Japonii
 Autostrada San'yō – autostrada w Japonii
 Shinkansen San'yō – japoński pociąg Shinkansen kursujący na trasie z Osaki do Fukuoki